Stelline – piccole stelle
 Stelline – tipo di pasta minuta
 Stelline – bambine dell'orfanotrofio femminile di Milano, detto orfanotrofio delle Stelline, collocato nel cosiddetto palazzo delle Stelline

Pagine correlate 
 Stellina

Altri progetti